Il singolare  del New Haven Open at Yale 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

La detentrice del titolo era Caroline Wozniacki ma si è ritirata durante la semifinale contro Marija Kirilenko sul punteggio di 7-5.

Petra Kvitová ha sconfitto in finale Marija Kirilenko per 7-69, 7-5.

Teste di serie 
Le prime due teste di serie ricevono un bye per il 2º turno.

 Agnieszka Radwańska (secondo turno, ritirata)
 Petra Kvitová (campionessa)
 Caroline Wozniacki  (semifinale, ritirata)
 Sara Errani (semifinale)

 Marion Bartoli (quarti di finale)
 Dominika Cibulková (quarti di finale)
 Marija Kirilenko (finale)
 Lucie Šafářová (quarti di finale)

Qualificate 

  Tímea Babos (primo turno)
  Ol'ga Govorcova (quarti di finale)

 Alexa Glatch (primo turno)
 Nicole Gibbs (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

New Haven Open at Yale 2012
WTA Tour 2012